Corneliu Codreanu (1899-1938), homme politique roumain ;
 Irina Codreanu, francisé en Irène Codréano (1896-1985), sculptrice roumaine ;
 Roman Codreanu (1952-2001), lutteur roumain spécialiste de la lutte gréco-romaine.

Patronyme roumain